Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Frank Moser che hanno battuto in finale David Škoch e Igor Zelenay 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Horia Tecău (primo turno)
 David Škoch /  Igor Zelenay (finale)

 Ross Hutchins /  Jim Thomas (semifinali)
 Jean-Claude Scherrer /  Nicolas Tourte (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2008